Thilorier ist der Familienname folgender Personen:

 Adrien Thilorier (1790–1844), französischer Erfinder von Kompressoren und Trockeneis
 Jean Charles Thilorier (1756–1818), französischer Anwalt und Erfinder, Verteidiger von Cagliostro in der Halsbandaffäre